Il doppio del torneo di tennis Louisville Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Manuel Orantes e Ion Țiriac che hanno battuto in finale Clark Graebner e John Newcombe 0-6, 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1973